Печура (русская архитектура):
 Печура — ниша на внутренней поверхности стен, игравшая роль встроенной мебели для хранения бытовых предметов.
 Печура — артиллерийский каземат, расположенный в глубине крепостной стены.
 Печура — углубление в печной стенке с полкой для сушки одежды и обуви.

Фамилия
 Печура, Родион Андреевич — белорусский футболист, полузащитник.